Ululai was volgens de Babylonische Koningslijst A van 727 tot 722 v.Chr. koning van Babylonië.

Er is echter geen twijfel dat hij dezelfde persoon is als koning Salmānu-ašarēd V van Assyrië. In zijn tijd was Babylonië niet meer dan een provincie van het Assyrische Rijk. Na zijn dood riep een Chaldeeër genaamd Marduk-Apla-Iddina (beter bekend als Merodach-balladan uit de Bijbel) zich uit tot koning van Babylon en herwon het land enige tijd zijn onafhankelijkheid.

Koning van Babylonië
Persoon in de 8e eeuw v.Chr.